Plaats in Indonesië
 Hadiwarno (Mejobo), een plaats in het regentschap Kudus van de provincie Midden-Java
 Hadiwarno (Ngadirojo), een plaats in het regentschap Pacitan van de provincie Oost-Java